Badin eller Bādīn kan syfta på:

Personer
 Gustav Badin (~1747–1822), svart hovtjänare i Stockholm

Geografi

Pakistan 

 Badin (distrikt) – distrikt i provinsen Sindh.
 Badin, Pakistan, stad i Sindh,

USA 

 Badin, North Carolina – en ort i North Carolina, Stanly County,